Ноалал има више значења:

 Ноалал (Еселчакан), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ноалал (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику